Tenisowy turniej WTA Pilot Pen Tennis 2007 odbył się w dniach 17 - 25 sierpnia w amerykańskim New Haven na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Stanach Zjednoczonych